Sîn-mâgir est le quatorzième roi de la  dynastie d'Isin. Il paraît avoir régné de 1827 à 1817 av. J-C. Il était contemporain de Rîm-Sîn I qui monte sur le trône de Larsa vers 1822 av. J-C. Damiq-ilišu (vers 1816-1794) lui succède.

Notes et références 

Personnalité du Proche-Orient ancien
Monarque de l'Antiquité
Roi d'Isin
Monarque du XIXe siècle av. J.-C.